Wolfrom ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Ernst Wolfrom (1857–1923), deutscher Historienmaler und Radierer
 Ilse Wolfrom (* 1922), deutsche Chirurgin